Tony Martin, német kerékpáros
 Tony Martin, dél-afrikai autóversenyző
 Tony Martin, amerikai evezős
 Tony Martin, ausztrál színművész
 Tony Martin, brit énekes, a Black Sabbath egykori énekese
 Tony Martin, amerikai énekes